Селедон () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Вісенте Еррера Селедон — 9-й президент Коста-Рики
 Хосе Хоакін Родрігес Селедон — 13-й президент Коста-Рики